Hrvatska:
 Seoci (Požega), gradsko naselje Požege

BiH:
 Seoci (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Seoci (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš
 Seoci (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje

Vidi i:
 Seoca (razdvojba)
 Seoce (razdvojba)